Kica ist der Familienname folgender Personen:
 Janusz Kica (1957), polnischer Theaterregisseur
 Petr Kica (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kika